Charapita puede referirse a:

 Charapita de aguajal, especie de tortuga de la familia Chelidae.
 Centrolene charapita, especie de anfibio anuro de la familia Centrolenidae.